

Боболиці — місто в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Боболиці — гміна в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Боболиці — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Боболиці — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства